Time on target (TOT) — метод ведения артиллерийского огня, при котором снаряды достигают цели примерно в одно и то же время. Разброс по времени прилета снарядов  составляет плюс-минус три секунды. При этом разброс попаданий находится в пределах вероятной круговой ошибки (КВО)

История 
Метод был разработан британской армией во время войны Северной Африке в конце 1941 - начале 1942 года. Тогда же получил широкое применение, в частности, для контрбатарейного огня. Для синхронизации часов использовались сигналы времени радио BBC. Это позволяло  синхронизировать  часы командиров батарей с точностью до секунды. При этом не было необходимости в использовании военных радиосетей и устраняло необходимость в дополнительных полевых телефонных сетях в пустыне.

Эффект 
Во время Первой мировой войны было обнаружено, что большинство жертв артиллерийского обстрела происходит в течение первых нескольких секунд. После прилета первых снарядов, как правило, пристрелочных солдаты противника прячутся в укрытиях, что значительно снижает потери от осколков или ударной волны. Если же все снаряды поражают цель одновременно в первые секунды, наносимый урон заметно возрастает.

См. также 
 Многократное одновременное поражение цели

Примечания

Комментарии

Источники 

 
Боевое применение артиллерии